Тауер Сити има више значења:
 Тауер Сити (Пенсилванија)
 Тауер Сити (Северна Дакота)